Luigi Russo è il nome di diverse persone:

Luigi Russo – critico letterario (Delia, 1892 – Marina di Pietrasanta, 1961)
Luigi Russo – attore e regista (Sanremo, 1931), noto anche con lo pseudonimo di Johnny Wilder
Luigi Russo – regista (1970)
Luigi Russo – allenatore di calcio ed ex calciatore (Sapri, 1964)
Luigi Russo – politico
Luigi Russo – Senatore della Repubblica